Планшон — фамилия. Известные носители:
 Планшон, Жюль Эмиль (1823—1888) — французский ботаник.
 Планшон, Роже (1931—2009) — французский актёр, драматург и театральный режиссёр.